Коноковское сельское поселение — муниципальное образование в Успенском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Коноковский сельский округ.

Административный центр и единственный населённый пункт — село Коноково.

История 
В 1918 году был образован Коноковский сельский совет.

В соответствии с указом Президента РФ от 22 августа 1991 года № 754 и распоряжением главы администрации Краснодарского края от 19 декабря 1991 года  по постановлению главы администрации Коноковского сельсовета от 21 января 1992 года № 1, исполком Коноковского Совета народных депутатов и его структуры были ликвидированы и образована администрация Коноковского сельсовета.

С июня 1996 года ликвидирована администрация Коноковского сельсовета и переименована в администрацию Коноковского сельского округа. В связи с приятием Федерального Закона №131-ФЗ от 23.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Коноковского сельского округа переименована в администрацию Коноковского сельского поселения.

Население

Экономика 
Земли сельскохозяйственных угодий чернозёмные, местность равнинная, хорошо приспособленная к земледелию. На полях выращивают озимую пшеницу, подсолнечник, сахарную свеклу, кукурузу.

Активно развиваются личные подсобные хозяйства, сегодня их уже 2604. В них выращивается крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади и птицы. В селе построено 19 теплиц общей площадью 4107 м².

На территории Коноковского сельского поселения расположены крупные предприятия и организации:
 ОАО «Коноковский элеватор»,
 ООО «Коноковский молочный завод № 1»,
 ОАО «Успенское предприятие по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций»,
 ООО «Агросервис Урупский»,
 ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие-23» (ООО «ДЭП-23»),
 ООО «Агрофирма «Агросахар»,
 Филиал ООО «Газпром»,
 Краснодарское управление подземного хранения газа,
 МУП «Вертикаль».

Социальная сфера 
Имеется 2 школы (МОУСОШ №4, МОУООШ №15), 3 детских сада (МОУДОУ № 2, 9, 21), церковь, часовня, врачебная амбулатория с дневным стационаром, Дом культуры «Юбилей», сельский клуб посёлка Кирпичного завода, железнодорожная станция, 52 магазина.

Ссылки 
 Официальный сайт Коноковского сельского поселения
 Коноковское сельское поселение на официальном сайте Успенского района

Примечания 

Сельские поселения Успенского района Краснодарского края